Francesco Rebecchini (1927-1988) – avvocato e politico italiano, figlio di Salvatore
 Gaetano Rebecchini (1924-2020) – ingegnere, giornalista e politico italiano, figlio di Salvatore
 Salvatore Rebecchini (1891-1977) – ingegnere, docente e politico italiano, sindaco di Roma